Змагання з легкої атлетики в стрибках в довжину серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 16 і 17 серпня на Олімпійському стадіоні Жоао Авеланжа.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань

Час місцевий (UTC−3).

Результати

Відбірковий раунд 
У фінал виходять спортсменки, що виконали кваліфікаційний норматив 6.75 м (Q), або принаймні 12 стрибунок (q).

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Жінки
Жінки